Paavo Salminen (Helsínquia, 19 de novembro de 1911 - Helsínquia, 27 de abril de 1989) foi um futebolista finlandês que atuava como goleiro e atuou nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 pela Seleção da Finlândia.jogou 12 vezes pela seleção finlandesa.

Referências 
 Siukonen, Markku: Urheilukunniamme puolustajat – Suomen olympiaedustajat 1906–2000, s. 293. Graface Jyväskylä, 2001. ISBN 951-98673-1-7. 9 (em finlandês)

Nascidos em 1911
Mortos em 1989
Naturais de Helsínquia
Jogadores da Seleção Finlandesa de Futebol
Goleiros da Finlândia
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936